Карлополис ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана. Составная часть мезорегиона Север Пиунейру-Паранаэнси. Входит в экономико-статистический  микрорегион Венсеслау-Брас. Население составляет 14 006 человек на 2006 год. Занимает площадь 447,857 км². Плотность населения — 31,3 чел./км².

История 
Город основан 2 апреля 1907 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 62.675.909,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 4.580,23 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,727 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: субтропический. В соответствии с классификацией Кёппена, климат относится к категории Cfa.

Муниципалитеты штата Парана